12. Светско првенство у атлетици у дворани одржано је под покровитељством ИААФ од 7. до 9. марта 2008. у Валенсији (Шпанија). Такмичари су снаге одмеравали у валенсијској Дворани велодрома „Луис Пуиг”, а град је изабран за домаћина одлуком која је објављена 13. новембра 2005. на састанку Савета ИААФ у Москви.

На такмичењу је постављен рекорд земаља учесница на Светском првенству у дворани; такмичило се 147 земаља са 574 представника. Такмичило се као и на претходном првенству у 26 атлетских дисциплина (13 мушких и 13 женских).

Земље учеснице 
На Светском првенству у дворани 2008, учествовала су 574 атлетичара из 147 земаља. Број спортиста одређене земље дат је у загради поред њеног имена.

  Алжир (2)
  Андора (1)
  Антигва и Барбуда (2)
  Аргентина (1)
  Јерменија (1)
  Аустралија (9)
  Аустрија (2)
  Азербејџан (1)
  Бахаме (7)
  Бахреин (4)
  Белорусија (9)
  Белгија  (4)
  Бермуди  (1)
  Боливија  (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Боцвана (3)
  Бразил (13)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Брунеј (1)
  Бугарска (6)
  Буркина Фасо (1)
  Бурунди (1)
  Камерун (1)
  Канада (8)
  Зеленортска Острва (1)
  Чиле (1)
  Кина (11)
  Кинески Тајпеј (2)
  Кукова Острва (1)
  Колумбија (1)
 Комори (2)
  Костарика (1)
  Обала Слоноваче (1)
  Хрватска (1)
  Куба (11)
  Кипар (1)

  Чешка (13)
  Данска (2)
  Доминика (1)
  Доминиканска Република (4)
  Египат (1)
  Екваторијална Гвинеја (1)
  Естонија (3)
  Етиопија (6)
  Микронезија (1)
  Фиџи (1)
  Финска (2)
  Француска (12)
  Француска Полинезија (1)
  Габон (1)
  Немачка (16)
  Гана (2)
  Уједињено Краљевство (28)
  Грчка (5)
  Гернзи (2)
  Гвам (1)
  Гвинеја (1)
  Гвајана (2)
  Хаити (1)
  Хондурас (1)
 Хонгконг (1)
  Мађарска (1)
  Индонезија (1)
  Иран (1)
  Ирска (2)
  Израел (1)
  Италија (13)
  Јамајка (13)
  Јапан (5)
  Јордан (1)
  Казахстан (5)
  Кенија (7)
  Кирибати (1)
  Киргистан (2)

 Кувајт (1)
  Лаос (1)
  Летонија (3)
  Либан (1)
  Либерија (5)
  Лихтенштајн (1)
  Литванија (3)
  Макао (1)
  Македонија (1)
  Мадагаскар (1)
  Малдиви (1)
  Малезија (1)
  Мали (1)
  Малта (2)
  Маурицијус (1)
  Мексико (5)
  Молдавија (1)
  Монако (1)
  Мароко (8)
  Мозамбик (1)
  Мјанмар (1)
  Намибија (1)
  Науру (1)
  Холандија (3)
  Нови Зеланд (3)
  Нигерија (6)
  Острво Норфок (1)
  Норвешка (1)
  Палау (1)
  Парагвај (1)
  Пољска (15)
  Португалија (7)
  Порторико (2)
  Катар (4)
  Румунија (13)
  Русија (47)
  Руанда (1)

  Сент Китс и Невис (1)
  Сент Винсент и Гренадини (1)
  Салвадор (1)
  Самоа (1)
  Сан Марино (2)
  Саудијска Арабија (2)
  Сенегал (1)
  Србија (2)
  Сејшели (1)
  Сијера Леоне (1)
  Сингапур (2)
  Словачка (4)
  Словенија (5)
  Соломонска Острва (1)
  Јужноафричка Република (3)
  Шпанија (23)
  Судан (2)
  Шведска (10)
  Швајцарска (1)
  Сирија (1)
  Таџикистан (1)
  Того (1)
  Тонга (1)
  Тринидад и Тобаго (1)
  Турска (4)
  Туркменистан (1)
  Уганда (1)
  Украјина (16)
  Уједињени Арапски Емирати (1)
  Сједињене Америчке Државе (49)
  Америчка Девичанска Острва (2)
  Уругвај (1)
  Узбекистан (2)
  Вануату (1)
  Венецуела (1)
  Замбија (1)

Резултати

Мушкарци

Жене 

 Првобитна победница била је Јелена Соболева у времену новог светског рекорда, али је касније дисквалификована због допинга заједно са другопласираном Јулијом Фоменко, тако да је њен светски рекорд поништен и одузета јој је освојена медаља.

Биланс медаља

Биланс медаља, мушкарци

Биланс медаља жене 

 Биланс медаља укупно

Табела успешности на Светском првенству 2008. 
Ово је преглед успешности земаља према осам првопласираних (финалиста) у свим дисциплинама. Бодови су додељивани на овај начин; првопласирани је добијао 8, другопласирани 7 а последњи (осми) 1 бод.

Рекорди 
У току светског првенства постигнуто је више рекорда од којих су најзначајнији, 10 континенталних, 43 национална рекорда, те преко 50 личних рекорда и исто толико најбољих резултата у сезони.

Светски рекорди 
Био је постигнут и један нови светски рекорд у женској конкуренцији. Поставила га је руска атлетичарка Јелена Соболева у дисциплини трчања на 1.500 м. Соболева је касније дисквалификована због допинга, заједно са другопласираном Јулијом Фоменко; њен светски рекорд је поништен.

Континентални рекорди (10)

Национални рекорди 

 Мушкарци

Жене

Референце

Спољашње везе 

 Резултати на сајту ИААФ
 Званичкни сајт првенства 

Светско првенство у атлетици у дворани 2008.
Светско првенство у атлетици у дворани
Спорт у Валенсији
Атлетика у 2008.